Il singolare del torneo di tennis Porsche Tennis Grand Prix 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrice Martina Hingis che ha battuto in finale Kim Clijsters 6-0, 6-3.

Teste di serie 

 Martina Hingis (finale)
 Conchita Martínez (quarti di finale)
 Nathalie Tauziat (semifinali)
 A Sánchez Vicario (semifinali)

 Amanda Coetzer (quarti di finale)
 Anna Kurnikova (primo turno)
 Chanda Rubin (secondo turno)
 Dominique Van Roost (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Porsche Tennis Grand Prix 2000